Bagzan peut désigner : 
 Une race de chevaux originaire des monts Bagzane, le Bagzan (cheval)
 Bagzan, une localité du Burkina Faso

 Ce qui est originaire des monts Bagzane